Horst může být:

 Horst (jméno) – jméno používané převážně v německy mluvících zemích
 Horst (příjmení) – příjmení či šlechtický přídomek převážně v německy mluvících zemích
 Horst (Limburg) – vesnice v nizozemské provincii Limburg
 Horst (Steinburg) – vesnice v německém okrese Steinburg
 Horst (Lauenburg) – vesnice v německém okrese Lauenburg
 Horst (zemský okres Přední Pomořansko-Rujána) – vesnice v německém zemském okrese Přední Pomořansko-Rujána

Externí odkazy